Příjmení Böhm, Böhme a Böhmová (od německého výrazu pro obyvatele Čech), nese řada osob:
 Alfred Böhm (1920–1995), rakouský herec
 Alois Böhm (1899–1987), český spisovatel a překladatel ze slovinštiny
 André Böhm (* 1977), německý filmový režizér a kameraman
 Andreas Böhm (1720–1790), německý filosof
 Annett Böhmová (* 1980), bývalá reprezentantka Německa v judu
 Anton Peter Böhm (1785–1870), kněz, kartograf a historik
 David Bohm (1917–1992), fyzik
 Dominikus Böhm (1880–1955), německý architekt
 Eduard von Böhm-Ermolli (1856–1941), rakouský polní maršál
 Emanuel Böhm (1909–1990), slovenský a československý politik, poválečný poslanec Demokratické strany, po r. 1948 v exilu
 Emil Böhm (1873–1958), německý malíř
 Ernst Böhm (1890–1963), německý malíř a grafik
 Eugen von Böhm-Bawerk (1851–1914), rakouský ekonom a politik
 Georg Böhm více osob, rozcestník
 Georg Böhm (politik) (1896–1947), československý politik
 Gottfried Böhm (1920–2021), německý architekt
 Hans Böhm (1458–1476), německý lidový kazatel
 Horst Böhme (1909–1945), vysoký důstojník SS a válečný zločinec
 Jakob Böhme (Boehme; 1575–1624), německý křesťanský mystik
 Jan Böhm (1888–1959), český šlechtitel růží
 Jaroslav Böhm (1901–1962), český archeolog
 Jaroslav Böhm (fotbalista) (* 1923), český fotbalista
 Jindřich Hanuš Böhm (1836–1916), český libretista a překladatel
 Jiří Böhm (* 1987), český fotbalista
Jiří Böhm (herec) (* 1987), český herec, speaker a moderátor
 Josef Böhm, více osob, rozcestník
 Joseph Böhm (1795–1976), maďarský houslista a pedagog
 Joseph Daniel Böhm (1794–1865), sochař a ředitel Rytecké akademie ve Vídni, zakladatel Vídeňské školy dějin umění
 Karel Böhm (1906–1942), rakouský fotbalista
 Karel Böhm (skladatel) (1890–1973), český hudební skladatel
 Karl Böhm (1894–1981), rakouský dirigent
 Kateřina Böhmová (1986) viz Kateřina Klapková
 Kateřina Böhmová-Skronská (* 1958), československá tenistka
 Paul Böhm (architekt) (* 1959), německý architekt
 Paul Böhm (politik) (1832–???), moravskoněmecký politik z Třebíče, poslanec zemského sněmu
 Rudolf Böhm, vícero nositelů
 Rudolf Böhm (poslanec) – meziválečný československý politik, poslanec za německé agrárníky
 Rudolf Böhm (senátor) – meziválečný československý politik, senátor za maďarské křesťanské socialisty
 Theobald Böhm (1794–1881), německý flétnista a skladatel
 Václav Böhm (kolem 1738–po 1790) – český sochař
 Václav Böhm (politik) (1817–1908), český politik z Protivína, poslanec zemského sněmu
 Wendelin Böhm (1845–1903), českoněmecký politik z Vrchlabí, poslanec zemského sněmu
 Zdeněk Böhm (* 1957), český basketbalista
 Zdeněk Böhm (fotbalista) (* 1934), český fotbalista

Jiné významy 
 böhm (vítr) – druh větru v Německu

Podobná příjmení 
 Boehm
 Bém
 Böhmer
 Bem

Související články 
 Čech (příjmení)

Německá příjmení
Židovská příjmení